Ранчо ел Тамариндо има више значења:

 Ранчо ел Тамариндо (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Тамариндо (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику